Le tournoi de tennis de Memphis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1987 se dispute à Oklahoma City du 9 au .

Elizabeth Smylie remporte le simple dames. En finale, elle bat Lori McNeil, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Svetlana Cherneva et Larisa Savchenko.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Memphis
 Saison 1987 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1987
Memphis
Compétition de tennis à Oklahoma City
Tennis aux États-Unis en 1987
Tennis en février 1987